

Cinema 
 The Road to Ruin – film del 1908 prodotto dalla Selig Polyscope
 The Road to Ruin – film del 1911 diretto da Bert Haldane
 The Road to Ruin – film del 1913 diretto da George Gray
 The Road to Ruin – film del 1913 diretto da Allan Dwan
 The Road to Ruin – film del 1913 diretto da W.J. Lincoln
 The Road to Ruin – film del 1920 prodotto dalla National Film Corporation of America
 The Road to Ruin – film del 1928 diretto da Mrs. Wallace Reid
 The Road to Ruin – film del 1934 diretto da Dorothy Davenport e Melville Shyer 
 Per amore ho perso tutto (Road to Ruin) – film del 1991 diretto da Charlotte Brandstrom

Letteratura 
 The Road to Ruin – raccolta di poesie di Siegfried Sassoon del 1933

Musica 
 The Road to Ruin – album di John Martyn e Beverley Martin del 1970
 Road to Ruin – album dei Ramones del 1978
 Road to Ruin – traccia dell'album Never, Neverland degli Annihilator del 1990
 Road to Ruin – traccia dell'album Crunch dei Cry Wolf del 1990
 Road to Ruin – traccia dell'album Lean into It dei Mr. Big del 1991
 Road to Ruin – album dei The Mr. T Experience del 1998
 Road to Ruin – traccia dell'album Throttle Junkies dei SOiL del 1999
 Road to Ruin – traccia dell'album The Libertines dei The Libertines del 2004
 Road to Ruin – traccia dell'album Sticks and Stones di Eric Sardinas del 2011

Teatro 
 The Road to Ruin – opera teatrale di Thomas Holcroft del 1792

Televisione 
 Road to Ruin – episodio dei The Baskervilles

Videogiochi
 Road to Ruin – livello 14 di Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back